Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 14-es, továbbá 14A, 14B, 14D, 14E, 14É, 14F, 14G, 14H, 14i, 14I, 14M, 14MP, 14P, 14S, 14Y, illetve M14-es, M14A, M14B jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

 14-es busz (Ajka)

 14-es busz (Balatonfüred)

 14-es busz (Békéscsaba)megszűnt

 14-es busz (Budapest)megszűnt 2008-ban
 14A busz (Budapest)megszűnt
 14É busz (Budapest, 1997–2005)megszűnt
 14Y busz (Budapest)megszűnt 1976-ban

 14-es busz (Debrecen)
 14I busz (Debrecen)

 14-es busz (Dunaújváros)megszűnt

 14-es busz (Eger)
 14A busz (Eger)megszűnt
 14C busz (Eger)megszűnt
 14E busz (Eger)
 14i busz (Eger)megszűnt

 14-es busz (Győr)
 14B busz (Győr)

 14-es busz (Hódmezővásárhely)

 14-es busz (Kaposvár)

 14-es busz (Kecskemét)
 14D busz (Kecskemét)

 14-es busz (Miskolc)
14G busz (Miskolc)
14gy busz (Miskolc)megszűnt
 14H busz (Miskolc)megszűnt 2015-ben
 14Y busz (Miskolc)

 14-es busz (Nagykanizsa)
 14Y busz (Nagykanizsa)

 14-es busz (Nyíregyháza)
 14F busz (Nyíregyháza)

 14-es busz (Pápa)

 14-es busz (Pécs)
 14Y busz (Pécs)
 M14-es busz (Pécs)megszűnt
 M14A busz (Pécs)megszűnt
 M14B busz (Pécs)megszűnt

 14-es busz (Salgótarján)

 14-es busz (Siófok)megszűnt

 14-es busz (Sopron)
 14B busz (Sopron)
 14M busz (Sopron)megszűnt
 14MP busz (Sopron)megszűnt
 14P busz (Sopron)megszűnt

 14-es busz (Szeged)megszűnt 2004-ben
 M14-es busz (Szeged)megszűnt

 14-es busz (Székesfehérvár)
 14B busz (Székesfehérvár)megszűnt
 14G busz (Székesfehérvár)

 14-es busz (Szolnok)

 14-es busz (Tatabánya)
 14A busz (Tatabánya)
 14S busz (Tatabánya)

 14-es busz (Várpalota)

14-es busz (Veszprém)megszűnt
14E busz (Veszprém)